Batee (Pidie), een plaats in Indonesië
Batee (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Batee (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh